Halm är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Halm (1789–1872), österrikisk pianist och komponist
 August Halm (1869–1929), tysk tonsättare och musikskriftställare
 Friedrich Halm (egentligen Eligius Franz Joseph von Münch-Bellinghausen; 1806–1871), österrikisk poet och dramatiker
 Harry Halm (1901–1980), tysk skådespelare
 Jacob Karl Ernst Halm (1866–1944), tysk astronom
 Karl Felix Halm (1809–1882), tysk klassisk filolog

Tyska efternamn